El concepto de grupo político puede referirse a:
 Coalición política
 Partido político
 Movimiento político
 Institución política
 Grupo parlamentario